Открытый чемпионат США по шахматам () — традиционный шахматный турнир, проходящий в разных городах США.

История турнира 
Соревнование проводится ежегодно (без перерывов) с 1900 г. Изначально организатором турнира выступала Западная шахматная ассоциация (Western Chess Association), с 1934 по 1938 гг. — ее правопреемница Американская шахматная Федерация (American Chess Federation). Первоначальное название турнира — чемпионат Западной шахматной ассоциации. С 1939 г. турнир проводится под эгидой Шахматной федерации США и имеет нынешнее название.

В первые годы существования турнира количество участников было небольшим, и соревнования проводились по круговой системе с предварительными турнирами, по итогам которых определялся состав нескольких финалов. В 1946 г. предварительные групповые турниры были заменены на единый предварительный турнир по швейцарской системе, по итогам которого также определялись участники финалов разного уровня. Такая схема проведения турнира, видимо, показалась организаторам излишне громоздкой, поэтому уже со следующего года турнир был полностью переведен на швейцарскую систему с 12 или 13 турами. В 1990—2000-х гг. предпринимались попытки усовершенствовать схему проведения турнира (13 туров требовали длительного времени проведения и больших финансовых расходов). В итоге с 2015 г. турнир начал проводиться по стандартной для опен-турниров схеме: 9 туров за 9 дней.

С начала 1950-х гг. начало расти количество участников турнира. К примеру, в турнире 1953 г. участвовал 181 человек, в турнире 1957 г. — 184, в 1961 г. — 198, в 1963 г. — 266. Рекорд был установлен в 1983 г., когда к участию в турнире были допущены 836 человек. В 2000—2010-х гг. число участников турнира обычно находится в диапазоне 400—500 человек.

Турнир всегда имел неплохую спонсорскую поддержку, победители получали большие для своего времени призы. Например, в 2016 г. призовой фонд составил 40 тыс. долларов, при этом первый приз был установлен в размере 8 тыс. долларов.

Победители турнира

Примечания

См. также 
 Чемпионат США по шахматам
 Американский шахматный конгресс

Чемпионаты США по шахматам